Делаван (, ):

  — аргентинский астроном, открывший комету Делавана (C/1913 Y1) в 1913 году.
 Делаван (город, Миннесота)
 Делаван (тауншип, Миннесота)